Чикати́ло — украинская фамилия.

Известные носители:
 Чикатило, Андрей Романович (1936—1994) — советский серийный убийца.

Произведения 
 «Чикатило» — российский телесериал.

См. также 
 Чекотилло, Андрей Маркович — инженер, геолог, мерзлотовед.